Komitas steht für:

Personen:
 Komitas (Katholikos) († 628), Katholikos der armenischen Kirche
 Komitas Vardapet (1869–1935), armenischer Mönch und Musikwissenschaftler

Sonstiges:
 Komitas (Film), Film aus dem Jahr 1988 über Komitas Vardapet